Alois van Liechtenstein is de naam van diverse personen uit het vorstenhuis van Liechtenstein:
 Alois I van Liechtenstein (1759-1805), vorst van Liechtenstein (1781-1805)
 Alois II van Liechtenstein (1796-1858), vorst van Liechtenstein (1836-1858)
 Alois van Liechtenstein (1869-1955), vader van vorst Frans Jozef II van Liechtenstein
 Alois van Liechtenstein (regent) (geb. 1968), de huidige erfprins en regent van Liechtenstein, vermoedelijk in de toekomst vorst Alois III